Серебряное копытце:

 Серебряное копытце — сказ П. П. Бажова (1938).
 Серебряное копытце — детская пьеса Павла Бажова и Евгения Пермяка (1947).
 Серебряное копытце — детская опера Любови Никольской (1959).
 Серебряное копытце — советский мультфильм (1977).